Лагув () — сельская гмина (волость) в Келецком повяте, Свентокшиского воеводства Польши. Население — 6910 человек (на 2016 год).

Демография

Соседние гмины 
 Гмина Белины
 Гмина Бадковице
 Гмина Далешице
 Гмина Иваниска
 Гмина Нова-Слупя
 Гмина Ракув
 Гмина Васнюв

Примечания 

гмины Свентокшиского воеводства